Der Begriff Grenzwissenschaft wird in mehreren verschiedenen Definitionen verwendet:
 als Alternativbegriff zu Parawissenschaften und Kryptowissenschaften
 als Bezeichnung für Wissenschaften, die gleichzeitig zwei benachbarte Wissenschaftsbereiche berühren und
 als die Wissenschaft um Grenzen.

Grenzwissenschaft als Alternativbegriff für Para- und Kryptowissenschaften 
Der Begriff wird praktisch als Alternativbegriff zu Para- und Kryptowissenschaften verwendet. Ein Beispiel dafür ist der Titel des Buchs „Grenzwissenschaftliche Versuche“, in dem es um die Wirkung von Amuletten, Levitation, Geister-Photographie u. ä. geht.

Grenzwissenschaft als Naturwissenschaft mehrerer Wissenschaftsbereiche 
Als Grenzwissenschaften werden die Wissenschaftsbereiche bezeichnet, die sowohl zu dem einen als auch zu dem anderen von zwei benachbarten Wissenschaftsbereichen gehören können – Beispiele sind Biophysik (Biologie/Physik), Geographie (Soziologie, Geologie, …)

Peter Lang, internationale Verlag der Wissenschaften, bezeichnet die „Historische Geographie auf dem Gebiet der lebensweltlichen Umweltforschung“ zum Beispiel als Grenzwissenschaft zwischen Geografie und Geschichte.

Das TRB bezeichnet in der Zusammenfassung eines Buchs des Hogrefe Verlags die Kriminologie als Grenzwissenschaft der Wissenschaftsbereiche Strafrecht und Sozialwissenschaft.

Wissenschaft der Grenzen 
Die Universität St. Gallen veröffentlichte einen Aufsatz zum Einfluss von Grenzen auf Wirtschaft und die Entwicklung von Räumen. Im Vorwort wird die Regionalwissenschaft (also die Wissenschaft um Regionen) „im gewissen Maße“ den Grenzwissenschaften zugeordnet.

Weblinks

Siehe auch 
 Protowissenschaft
 Pseudowissenschaft
 Parawissenschaft

Einzelnachweise 

Wissenschaftskategorie